The Usual Suspects —  filme com  Kevin Spacey e Gabriel Byrne, traduzido no Brasil como Os Suspeitos
 Prisoners —  filme com  Hugh Jackman e Jake Gyllenhaal, exibido no Brasil com o título Os Suspeitos
 Les suspects —  filme com Michael Lonsdale e Mimsy Farmer, divulgado no Brasil como Os Suspeitos
 Clue (filme) —  filme com Eileen Brennan e Tim Curry, traduzido como Os 7 Suspeitos, no Brasil
 Five Little Pigs —  livro de Agatha Christie que em Portugal recebeu o título de Os Cinco Suspeitos

Desambiguações de cinema
Desambiguações de literatura